Войка — село в Естонії, у волості Нио повіту Тартумаа.
 Войка-над-Дунаєм (словац. Vojka nad Dunajom) — село в окрузі Дунайська Стреда Трнавського краю Словаччини.
 Войка — населений пункт, Требішов (округ).